Příjmení Rybárik nosí více různých osobností:

 Jakub Rybárik (*1986) – slovenský herec
 Karol Rybárik (*1898–????) – československý politik slovenské národnosti
 Magdaléna Rybáriková (*1988) – slovenská tenistka

jiný význam
 zoologicky slovensky: ledňáček (rybařík)

Podobné příjmení 
 Rybár

Externí odkazy